Desa Margoyoso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margoyoso (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 110,06), Jawa Tengah, 
 Desa Margoyoso (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 110,72), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar